Géographie 
Douch : hameau de la commune de Rosis, Hérault
 La Douch : rivière de Dordogne
 Douch : ancienne cité à l'époque romaine (Oasis de Kharga, Égypte)
Histoire 
Kang Kek Ieu, alias Douch ou Duch, est l'ancien directeur du centre de torture khmer rouge S-21.